Kōra ist der Familienname folgender Personen:

 Ayaka Kōra (* 2001), japanische Weitspringerin
 Kōra Bungo (1574–1646), japanischer Architekt
 Kazutake Kōra (1921–2019), japanischer Naturwissenschaftler und Wissenschaftsorganisator